Червино се може односити на:

 Матерхорн (Монте Червино)

или:

 Червино (Авелино)
 Червино (Казерта)